Которра () — город и муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Кордова.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано в 1900 году Эухенио Санчесом и Хосе Мануэлем Боланьосом. Муниципалитет Которра был выделен в отдельную административную единицу в 1997 году².

Географическое положение 

Город расположен в северной части департамента, в пределах Прикарибской низменности, к востоку от реки , на расстоянии приблизительно 26 километров к северо-северо-востоку (NNE) от города Монтерии, административного центра департамента. Абсолютная высота — 9 метров над уровнем моря.

Муниципалитет Которра граничит на севере с территорией муниципалитета Лорика, на северо-востоке — с муниципалитетом Чима, на юге — с муниципалитетом Сан-Пелайо. Площадь муниципалитета составляет 89 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 15 447 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 50,9 % от населения Которры, женщины — соответственно 49,1 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 71 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 23,3 %; индейцы — 5,7 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 82,2 %.

Экономика 
58,7 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 37,2 % — предприятия сферы обслуживания, 2,6 % — промышленные предприятия, 1,5 % — предприятия иных отраслей экономики.

Транспорт 
К востоку от города проходит национальное шоссе № 21 ().

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Кордова